Ритнордхаузен (Зангерхаузен) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Ритнордхаузен (Эрфурт) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.